La Femme écarlate est un roman de l'écrivain français Frédérick Tristan, publié en 1989 par les éditions de Fallois (Paris). Olympe, femme embrasée par la vengeance, se livre à une opération de destruction sur le fils de son ancien mari qui l'avait délaissé. .

Roman français paru en 1989